Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale John Fitzgerald e Sherwood Stewart 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (secondo turno)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (finale)
 John Fitzgerald /  Sherwood Stewart (finale)
 Peter Doohan /  Paul McNamee (quarti di finale)

 Brad Gilbert /  Tim Wilkison (semifinali)
 Jakob Hlasek /  Pavel Složil (primo turno)
 Assente
 Sammy Giammalva /  Matt Mitchell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1986